Emanuel (álbum) — álbum  de Nívea Soares
Emanuel (cantor) — cantor e músico português

História 
Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Duque de Bulhão — soberano de Bulhão
Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Cardeal — cardeal católico 
Vítor Emanuel, Príncipe de Nápoles — nobre italiano
Vítor Emanuel I da Sardenha — monarca sardo
Vítor Emanuel II da Itália — monarca italiano
Vítor Emanuel III da Itália — último monarca da Itália

Geografia 
Condado de Emanuel — condado do estado da Geórgia, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos